Reprezentacja Słowacji w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Słowacji. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Europy

Aktualna kadra 

Piłka ręczna na Słowacji
Słowacja
piłka ręczna kobiet